Marcin Kamiński (1894-1940) – kapitan Wojska Polskiego, bankowiec, ofiara zbrodni katyńskiej
 Marcin Walerian Kamiński (ur. 1941) – profesor medycyny, rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 Marcin Kamiński (ur. 1976) – polski raper, pseudonim „Kamień”
 Marcin Kamiński (ur. 1977) – polski szachista
 Marcin Kamiński (ur. 1992) – polski piłkarz
 Marcin Kamiński – polski informatyk związany z UW